Le presenti tabelle riassumono i risultati elettorali del Partito Socialista Italiano nelle regioni italiane. I valori espressi si riferiscono alla percentuale sui voti validi. Per le elezioni politiche, il dato si riferisce all'elezione della Camera dei deputati, ad eccezione del dato relativo alle politiche del 2013 in cui sono riportati i dati ottenuti al Senato nelle regioni in cui il PSI presentò proprie liste, dato che alla Camera il simbolo del PSI non comparve sulle schede.

Legenda 
P = Elezioni politiche
R = Elezioni regionali
E = Elezioni europee
     = La lista non è stata presentata in questa regione e in questa tornata elettorale
N.D. = La tornata elettorale non si è tenuta in questa regione

Risultati

Note

Voci correlate 
 Partito Socialista Italiano (2007)

Collegamenti esterni 
 

Partito Socialista Italiano (2007)
Partito Socialista Italiano